Nafteny - w przemyśle petrochemicznym nazwa zwyczajowa  cykloalkanów występujących w ropie naftowej, bądź powstających w trakcie jej przeróbki. 

Cykloalkany
Materiały ropopochodne